Gregos — naturais ou cidadãos da Grécia
Grécia — país atual
Grécia Antiga — gregos da Antiguidade
Grécia otomana — referente à Grécia durante o período em que integrou o Império Otomano
Gregos bizantinos — gregos ou cidadãos helenizados do Império Bizantino (Idade Média)
Cipriotas gregos — gregos de Chipre
Reino Indo-Grego — estado do noroeste do subcontinente indiano que existiu nos séculos II e I a.C.

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história